Poeti ima više značenja:
 Poeti, Avellino
 Poeti, Benevento